Sugar Hill Records est le nom de plusieurs éditeurs d'œuvres discocraphiques, notamment :

 Sugar Hill Records, label spécialisé dans l'édition d'albums de bluegrass et d'Americana, fondé en 1978 par Barry Poss.
 Sugar Hill Records, label pionnier de l'édition d’œuvres hip-hop, fondé par la chanteuse de soul Sylvia Robinson, son époux Joe Robinson et Milton Malden dont l'activité débuta en 1979 et se termina en 1986.